Бильбиль-Казмаляр (, ЦIийи Билар) —село в Магарамкентском районе Дагестана. Административный центр Бильбильского сельсовета.

Географическое положение 
Село расположено в 28 км к северо-востоку от районного центра с. Магарамкент, на левом берегу р. Ялама. Окружён Самурским лиановым лесом.

Население

История 
В 1975 году на территории Бильбиль-Казмаляра переселили жителей села Хнюх

Примечания 

Населённые пункты Магарамкентского района